Das Indonesian Masters 2015 im Badminton fand vom 1. bis zum 6. Dezember 2015 in Malang statt.

Herreneinzel

Setzliste 
  Srikanth Kidambi (Finale)
  Tommy Sugiarto (Champion)
  H. S. Prannoy (2. Runde)
  Dionysius Hayom Rumbaka (zurückgezogen)
  Tanongsak Saensomboonsuk (3. Runde)
  Jeon Hyeok-jin (1. Runde)
  Ihsan Maulana Mustofa (3. Runde)
  R. M. V. Gurusaidutt (3. Runde)
  Jonatan Christie (Viertelfinale)
  Derek Wong Zi Liang (Viertelfinale)
  Anthony Ginting (Halbfinale)
  Iskandar Zulkarnain Zainuddin (Viertelfinale)
  Sony Dwi Kuncoro (3. Runde)
  Firman Abdul Kholik (1. Runde)
  Soo Teck Zhi (Viertelfinale)
  Andre Kurniawan Tedjono (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  P. V. Sindhu (Viertelfinale)
  Maria Febe Kusumastuti (Viertelfinale)
  Kim Hyo-min (Halbfinale)
  Lindaweni Fanetri (Viertelfinale)
  Tee Jing Yi (2. Runde)
  Chen Jiayuan (zurückgezogen)
  Lee Jang-mi (2. Runde)
  Liang Xiaoyu (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Viertelfinale)
  Chai Biao / Hong Wei (Finale)
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan (zurückgezogen)
  Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi (Viertelfinale)
 Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (1. Runde)
  Li Junhui / Liu Yuchen (Halbfinale)
  Wahyu Nayaka / Ade Yusuf (Viertelfinale)
  Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (Finale)
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (Viertelfinale)
  Amelia Alicia Anscelly / Soong Fie Cho (2. Runde)
  Keshya Nurvita Hanadia / Devi Tika Permatasari (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Champion)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (Viertelfinale)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (Finale)
  Edi Subaktiar / Gloria Emanuelle Widjaja (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2015
BWF Grand Prix 2015
Badmintonwettbewerb in Malang